Владимир Юрьевич Рянзин (Vladimir Ryanzin) — Заслуженный мастер спорта России (воднолыжный спорт). Победитель 1-х Всемирных Пляжных Игр (2019) в прыжках с трамплина за катером, 2-х кратный Чемпион Европы в прыжках с трамплина за катером (2015, 2016), 3-х кратный серебряный призер Чемпионатов Европы в прыжках с трамплина за катером (2011, 2014, 2017) 19-ти кратный Чемпион России (2002—2021), бронзовый призер Чемпионата мира в прыжках с трамплина за электротягой (2014). Действующий рекордсмен России в воднолыжном многоборье. Действующий чемпион России в прыжках с трамплина.

Образование 
Московский автомеханический институт (МАМИ, МГААТМ), 1992-1997 гг.
факультет: АТД (автомобильные и тракторные двигатели), специальность: ДВС (двигатели внутреннего сгорания)

Московски государственный строительный университет (МИСИ, МГСУ), 2007-2010 гг.
факультет: ПГС (промышленное и гражданское строительство)

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), 2017-2019 гг.
факультет: ФПК (факультет повышения квалификации), специальность: ФК (физическая культура)

Спортивная карьера 
Владимир Юрьевич Рянзин — сын первой Чемпионки СССР в фигурном катании на водных лыжах (1968), победительницы первой матчевой встречи СССР-ГДР-ЧССР (1967) Рянзиной (Павловой) Натальи Александровны — начал свою спортивную карьеру в 1979 в секции фигурного катания на коньках. В том же году родители поставили его на горные лыжи. Регулярные занятия горными лыжами начались в секции горных лыж СК «Малахит» под руководством тренера Акельева Сергея Петровича в 1981 году. Занятия проходили на склонах горнолыжной базы Курчатовского института, расположенных около деревни Курово Дмитровского района. В настоящее время это место больше известно, как горнолыжный комплекс «Сорочаны».

Заниматься водными лыжами Владимир начал в 1983 в СК «Малахит» Курчатовского института под руководством тренеров Татьяны Ивановны Рожковой, Мастера спорта СССР международного класса по водным лыжам, одной из первых Чемпионок СССР по водным лыжам, получавшей медаль из рук Юрия Гагарина и Григория Константиновича Гусева, Мастера спорта СССР, единственного спортсмена в истории советского воднолыжного спорта, сумевшего завоевать все четыре золотые медали воднолыжного многоборья на одном Чемпионате СССР (1970).

В 1989 Владимир перешел в клуб СК-110 института ВНИИНМ им. Бочвара, где стал тренироваться под руководством тренеров Морозова Александра Васильевича и Хованских Ирины Юрьевны. Тренируясь в этом клубе, в 1989 Владимир выполнил норматив и ему был присвоен разряд «КМС».

После распада СССР в 1991 клуб потерял свою ведомственную принадлежность и был переименован в воднолыжный клуб «Аква». Позже, с 2001, клуб стал называться «Детско-Юношеский воднолыжный центр имени Ю. А. Гагарина». Руководителем клуба стал Мастер спорта СССР по водным лыжам Носачев Сергей Николаевич. За этот период Владимир Рянзин выполнил норматив и в 1993 ему было присвоено звание «Мастер спорта России». Сотрудничество с «Детско-Юношеским воднолыжным центром имени Ю. А. Гагарина» продолжалось до 2013.

В 1999 началось сотрудничество Владимира Рянзина с Заслуженным тренером России, Мастером спорта СССР, Чемпионом СССР (1979) Горюновым Василием Евгеньевичем Результатом совместной работы стало выполнение норматива и присвоение в 2001 звания «Мастер спорта России международного класса», победы на Чемпионатах России 2002, 2004, 2005, а также Рекорды России в прыжках с трамплина в 2000, 2002, 2005.

В 2004 началось сотрудничество Владимира Рянзина с австрийским тренером Францем Оберляйтнером. Это сотрудничество продолжается и в настоящее время. Кроме того, с 2014 года Владимир Рянзин выступает за ГБУ "ЦОП «Крылатское»

Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 60нг от 27.04.18 Владимиру Юрьевичу Рянзину было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России». Звание было присвоено в соответствии с Положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 919 от 25.10.2017.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Рянзин на сайте ГБУ "ЦОП «Крылатское»
 Владимир Рянзин на сайте WaterskiWorld.ru
 Владимир Рянзин, статья на сайте WaterskiWorld.ru «ДЮВЦ им. Ю. А. Гагарина (Москва) — 10 лет высокого полета»
 Наталья Рянзина, статья на сайте WaterskiWorld.ru «Водные лыжи — начало»
 Мария Осипова, интервью с Владимиром Рянзиным, в районной интернет-газете СЗАО г. Москвы «Спортсмен из Щукина установил рекорд по прыжкам на водных лыжах», 14.07.17
 Юрий Бутнев, служба информации ОКР , интервью с Владимиром Рянзинным на сайте ОКР «Без поддержки государства водные лыжи не выживут», 14.10.19
 Юрий Бутнев, служба информации ОКР, статья на сайте ОКР «Медальный зачет Всемирных пляжных игр 2019», 17.10.19

Воднолыжники России